Альцина (итал. Alcina) — опера, написанная на итальянском языке, немецкого композитора Георга Фридриха Генделя в 3-х актах. Опера создана по либретто оперы L’isola di Alcina, поставленной в 1728 году в Риме композитором Риккардо Броски. Гендель приобрёл либретто годом позднее, во время своего путешествия по Италии. Основная сюжетная линия — взята из героической поэмы XVI века «Неистовый Роланд» пера Лудовико Ариосто (также, как и сюжеты ещё двух опер Генделя — «Орландо» и «Ариодант»). По сравнению с оригиналом, сюжет был несколько изменён для лучшего восприятия.

Примечания

Литература

Ссылки 

Оперные премьеры театра Ковент-Гарден